Баллей:

 Баллей — территориальные владения, принадлежавшие в Средние века рыцарским орденам.
 Баллей, Брижитт (род. 1959) — швейцарская певица (меццо-сопрано).